Die Abkürzung MSFS steht für:

 Microsoft Flight Simulator, ein populärer Flugsimulator
 Kongregation der Missionare des hl. Franz von Sales (M.S.F.S)

MSFS